

Patronyme 

 Brad Wilkerson (1977-), joueur américain de baseball ;
 Brandie Wilkerson (1992-), joueuse de volleyball de plage canadienne ;
 David Wilkerson (1931-2011), pasteur chrétien évangélique américain.
 Isaiah Wilkerson (1990-), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Wilkerson, census-designated place située en Californie ;
 le col Wilkerson, un col des Montagnes Rocheuses, dans l'État du Colorado.